221B Baker Street este adresa ficțională a lui Sherlock Holmes
 221B Baker Street, un joc de masă
 221B Baker Street, un joc video pentru calculator